Queijo - em inglês, Cheese
Ou ainda:
Ben Cheese
Richard Cheese
Cheese (álbum)

Desambiguação